Williams FW13/B je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v drugem delu  in v , ko sta z njim dirkala Riccardo Patrese in Thierry Boutsen. Skupno sta z njim zbrala štirideset nastopov na prvenstvenih dirkah Formule 1, na katerih sta dosegla tri zmage in še pet uvrstitev na stopničke. 

Dirkalnik FW13 je debitiral na trinajsti dirki  za , ko pa sta oba dirkača odstopila. Toda kot bolj uspešen se je dirkalnik izkazal na predzadnji dirki sezone za , ko sta dirkača osvojila drugo in tretje mesto, ter zadnji dirki sezone za , ko je Boutsen zmagal, Patrese pa je bil tretji. Skupno je moštvo sezono končalo na drugem mestu v konstruktorskem prvenstvu s sedeminsedemdesetimi točkami. V  pa izboljšana verzija dirkalnika FW13B ni prinesla željenih rezultatov, sicer sta dirkača dosegla vsak po eno zmago, Boutsen pa še dve uvrstitvi na stopničke, toda moštvo je bilo ob koncu sezone na četrtem mestu v konstruktorskem prvenstvu s sedeminpetdesetimi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Viri in opombe
 www.racing-database.com 

FW13